Мокрологское сельское поселение — муниципальное образование в Октябрьском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — посёлок Новозарянский.

Глава сельского поселения — Каргина Евдокия Ивановна, избрана на должность на выборах 18 октября 2008 года.

Административное устройство 
В состав Мокрологского сельского поселения входят:
 посёлок Новозарянский,
 хутор Коммуна им. Ленина,
 хутор Костиков,
 хутор Маркин,
 посёлок Мокрый Керчик,
 посёлок Мокрый Лог,
 хутор Николаевка,
 посёлок Новощербаков.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Официальный сайт

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Октябрьского района (Ростовская область)